Magda Linette era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Hechingen Ladies Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tatjana Maria che ha battuto in finale Sarah Gronert 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Tatjana Maria (campionessa)
  Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
  Laura Siegemund (primo turno)
  Séverine Beltrame (secondo turno)

 Maša Zec Peškirič (primo turno)
 Audrey Bergot (secondo turno)
 Catalina Castaño (semifinali)
 Katarzyna Piter (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Hechingen Ladies Open 2011